Ярутка зонтичная () — вид однолетних травянистых растений рода  семейства .

Экология и распространение 
Произрастает на Кавказе и в северном Иране.

Встречается на скалах и песчаных склонах.

Ботаническое описание 
Стебель от основания обычно ветвистый, голый, высотой 2—18, до 24 см.

Листья маленькие, зубчатые; прикорневые черешковые, овальные; стеблевые — эллиптические, стеблеобъемлющие.

Лепестки длиной 2,5—3,5 мм.

Стручочки обратно-сердцевидные с сильно суженным основанием, длиной 4—7 мм, шириной 3,5—5,5 мм, гнёзда четырёхсемянные. Семена рыжеватые, длиной около 1,5 мм, шириной до 1 мм.

Таксономическое положение 
Вид Ярутка зонтичная входит в род  семейства  порядка .

Примечания

Литература 
 

Капустные
Флора Азии